Die isländische Fußballmeisterschaft 1982 war die 71. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Die Liga begann am 15. Mai 1982 und endete mit den letzten Spielen am 12. September 1982.

Víkingur Reykjavík konnte mit einer erfolgreichen Titelverteidigung den bisher vierten Titel in der Vereinsgeschichte gewinnen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Zeile. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 1982
1982